Distichodontidae är en familj av fiskar som ingår i ordningen laxkarpar(Characiformes). Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Distichodontidae 96 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Distichodontidae